Улица Гафури — улица в населённых пунктах Башкортостана. Названа в честь классика татарской и башкирской литературы Мажита Гафури.

 Улица Гафури в городе Уфе
 Улица Гафури в городе Салавате